BOŠ se može odnositi na:

 Boš, naselje u Francuskoj
 Boš (kompanija), marka tehničkih uređaja

ili:

 Beogradska otvorena škola, škola u Beogradu
 Hijeronim Boš, srednjovekovni flamanski slikar